

Cinema 
 Nobody's Wife – film statunitense del 1918 diretto da Edward LeSaint
 Nobody's Wife – film messicano del 1937 diretto da Adela Sequeyro
 Nobody's Wife – film spagnolo del 1950 diretto da Gonzalo Delgrás

Musica 
 Nobody's Wife – singolo di Anouk del 1997